HMS Hydra ist der Name folgender Schiffe der Royal Navy:

 HMS Hydra (1778), Schiff der sechsten Klasse mit 24 Kanonen, Stapellauf 1778, Verkauf 1783
 HMS Hydra (1797), Fregatte der fünften Klasse mit 38 Kanonen, Stapellauf 1797, Verkauf 1820
 HMS Hydra (1838), Raddampfer mit 4 Kanonen, Stapellauf 1838, Verkauf 1870
 HMS Hydra (1871), Turmschiff der Cyclops-Klasse Brigg mit 4 Kanonen, Stapellauf 1871, Verkauf 1903
 HMS Hydra (1912), Zerstörer der Acheron-Klasse, Stapellauf 1912, Verkauf 1921
 HMS Hydra (1942), Minenräumboot der Algerine-Klasse, Stapellauf 1942, 1944 beschädigt, 1945 verschrottet
 HMS Hydra (1965), Forschungsschiff, Stapellauf 1965, 1986 an Indonesien verkauft, in Dewi Kembar umbenannt

Hydra